Maraire ist der Familienname folgender Personen:

 Chiwoniso Maraire (1976–2013), simbabwische Sängerin und Songwriterin (Tochter von Dumisani Maraire)
 Dumisani Maraire (1943–1999), simbabwischer Musiker, Komponist und Hochschullehrer